Гран-при Великобритании 2012 года (официально Santander British Grand Prix ) — автогонка, этап чемпионата мира «Формулы-1», который прошёл с 6 по 8 июля 2012 года на трассе «Сильверстоун», Великобритания.

Предыдущий Гран-при Великобритании «Формулы-1» состоялся 10 июля 2011 года на этой же трассе.

Перед гонкой 
Red Bull приняла решение повторить акцию, впервые проведённую в -м году, когда на машинах команды во время Гран-при Великобритании были размещены фотографии болельщиков. На официальном сайте акции каждый болельщик команды мог загрузить свою фотографию, пожертвовав 15 евро в фонд Wings for Life, специализирующийся на исследованиях травм спинного мозга. В результате благотворительной акции команде удалось собрать миллион евро.

Свободные заезды

Квалификация 

Примечания:
  Нико Хюлькенберг был оштрафован на 5 позиций за замену коробки передач.
  Камуи Кобаяси был оштрафован на 5 позиций за столкновение с Фелипе Массой на Гран-при Европы.
  Жан-Эрик Вернь был оштрафован на 10 позиций за столкновение с Хейкки Ковалайненом на Гран-при Европы.
  Шарль Пик не смог войти в 107 % от времени лидера и был оштрафован на 5 позиций за замену коробки передач.

Гонка 

|-
! colspan=12|Ссылка
|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)
 Статистика обгонов

Гран-при Великобритании